Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Stockton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Stockton – miejscowość w Chirbury with Brompton, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stockton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Stockton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Stockton – miejscowość w Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stockton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Stockton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Stockton (Worfield) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stockton-on-Tees – miasto portowe w hrabstwie Durham
 Stockton on Teme – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Stockton on the Forest – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Stockton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin (największa miejscowość o tej nazwie)
 Stockton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Stockton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Stockton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rooks
 Stockton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Worcester
 Stockton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Stockton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Stockton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Stockton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Stockton – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Tooele
 Stockton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Stockton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w USA:
 Stockton (ang. Stockton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Stockton (ang. Stockton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Stockton (ang. Stockton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Stockton (ang. Stockton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Osoby o nazwisku Stockton:
 John Stockton – koszykarz amerykański
 Robert Field Stockton – amerykański wojskowy i polityk